Болгария впервые приняла участие в летних Олимпийских играх в Афинах в 1896 году, на тех играх Болгарию представлял всего один участник. Однако, так как Шарль Шампо был швейцарским подданным, проживающим в Софии, некоторые источники причисляют его к команде Швейцарии. Пропустив после Игр в Афинах 5 летних Олимпиад, болгарские спортсмены вернулись в олимпийскую семью только в 1924 году на Олимпиаде в Париже. С тех пор Болгария пропустила только три летние Олимпиады: в 1932 году в Лос-Анджелесе (во время великой депрессии), в 1948 году в Лондоне (после Второй мировой войны) и в 1984 году в Лос-Анджелесе (поддержав советский бойкот). На зимних Олимпийских играх болгарские спортсмены дебютировали в 1936 году в Гармиш-Партенкирхене и с тех пор не пропустили ни одной зимней Олимпиады.

За время выступления на Олимпийских играх болгарские спортсмены завоевали 230 олимпийских медалей: 55 золотых, 90 серебряных и 85 бронзовых. Практически все медали были завоёваны на летних Олимпийских играх (на зимних было выиграно всего 6 медалей). Больше всего медалей болгары завоевали в соревнованиях по борьбе и тяжёлой атлетике (в тяжёлой атлетике болгары занимают 4-е место в истории Олимпийских игр по количеству наград после СССР/России, Китая и США). Наиболее успешно болгары выступали в 1970—1980-е годы. В 2000-х годах наметился существенный спад в результатах: в 2008 году в Пекине болгары выиграли всего пять медалей, а в 2012 году в Лондоне — всего три.

Болгарский олимпийский комитет был образован в 1923 году.

Таблица медалей

Летние Олимпийские игры

Зимние Олимпийские игры

Медали по видам спорта

См. также 
 Список знаменосцев Болгарии на Олимпийских играх

Ссылки 
 Статистика на sports-reference.com 
 Болгария на сайте Международного олимпийского комитета 
 Болгарский олимпийский комитет